Apotomus är ett släkte av skalbaggar. Apotomus ingår i familjen Rhynchitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Apotomus